Települések

 Magyarország
 Biharkeresztes, település Hajdú-Bihar megyében
 Mátrakeresztes, település Nógrád megyében
 Mezőkeresztes, település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
 Sárkeresztes, település Fejér megyében
 Vaskeresztes, település Vas megyében, 1930-ban ideiglenes neve Keresztes volt
 Románia
 Keresztes (románul: Oprişani), település Kolozs megyében egykor Torda-Aranyos vármegyében
 Keresztespatak (románul: Criteşti), település Arad megyében
 Keresztesvölgy, település Kolozs megyében korábban Szolnok-Doboka vérmegyében
 Kiskeresztes (románul: Cristoţel), település Szilágy megyében, korábban Szolnok-Doboka vármegyében
 Nagykeresztes (románul: Cristolţ), település Szilágy megyében, korábban Szolnok-Doboka vármegyében
 Temeskeresztes (románul: Cruceni), település Arad megyében, korábban Temes vármegyében
 Torontálkeresztes (Cruceni), település Temes megyében, korábban Torontál vármegyében
 Szlovákia
 Komlóskeresztes (szlovákul: Chmeĺov), település az Eperjesi kerület Eperjesi járásában, korábban Sáros vármegyében
Lásd még
 Keresztesek: A keresztes háborúkban részt vevő lovagrendek tagjai.
 Keresztes, keresztnév
Hasonló eredetű településnevek
 Keresztúr (egyértelműsítő lap)
 Szentkereszt (egyértelműsítő lap)